Сабанчино — название населённых пунктов в России:

 Сабанчино — деревня в Кукморском районе Татарстана.
 Сабанчино — деревня в Киясовском районе Удмуртии.
 Сабанчино — село в Яльчикском районе Чувашии.